George Nichols est un acteur et réalisateur américain du cinéma muet, né en  à Rockford, en Illinois aux États-Unis et mort le  à Hollywood en Californie.

Biographie

Filmographie

En tant qu'acteur

Biograph

Divers

Keystone

Divers

En tant que réalisateur

Notes et références

Liens externes 

 
 

Acteur américain
Acteur américain du muet
Acteur ayant incarné le roi David
Réalisateur américain
Réalisateur de films burlesques
Naissance en octobre 1864
Naissance à Rockford (Illinois)
Décès en septembre 1927
Décès à Hollywood
Décès à 62 ans
Personnalité inhumée au Forest Lawn Memorial Park (Glendale)